Шпиленок — фамилия.

Известные носители 
 Шпиленок, Дмитрий Петрович (род. 1973) — кинодокументалист, режиссёр, оператор и продюсер фильмов о дикой природе.
 Шпиленок, Игорь Петрович (род. 1960) — фотограф-натуралист, снимает дикую природу и диких животных.
 Шпиленок, Тихон Игоревич (1980—2016) — подвижник природоохранного дела, директор ФГУ «Кроноцкий заповедник» с 2009 по 2016 годы, первый председатель правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков Российской Федерации «Заповедная Россия».